Клён полево́й, или Клён равни́нный, или Не́клен, или Па́клен, или Подкленок, или Чернокленина () — вид деревьев рода Клён семейства .

Распространение 
Распространён в Европе, на Кавказе, в Малой Азии и Иране. В России встречается в чернозёмной полосе европейской части, севернее — только в культуре.

Северная граница ареала проходит в Англии — южнее Шотландии, далее через южную оконечность Скандинавского полуострова в Швеции к устью Эльбы, затем резко поворачивает на юго-запад, проходит через Волынскую область, Житомир, севернее Киева поднимается через Орёл вдоль реки Оки к Туле, южнее Рязани проходит к Тамбову (в более северных областях — только в культуре); не доходя Пензы и Саратова, восточная граница идёт к Дону и далее по Крыму и Кавказу.

Ботаническое описание 

Листопадное дерево высотой до 15 м (на Кавказе до 25 м) с густой шаровидной кроной (редко — кустарник).

Корневая  система  поверхностная,  корни  шнуровидные,  гладкие,  темно-бурые,  идут  в  стороны  на  3—5  м,  с  хорошо  сформированной  грозде-  и  кистевидной  мочкой.  Основная  масса  корней расположена в  верхнем  слое  почвы 0—35  см.  Корни  легко  срастаются  друг  с  другом.  Свободно  размещаются  в  ризосфере  ясеня  зеленого,  клёна остролистного,  клёна  ясенелистного,  акации  желтой.

Ствол прямой или слегка изогнутый, до 60 см в диаметре, покрытый тонкой, буровато-серой корой с продольными трещинками. Молодые побеги желтовато-бурые, тонкие, иногда крылатые от пробковых наростов.

Почки яйцевидные, до 5 мм длины, с 6—9 оливково-бурыми чешуями, белореснитчатые по краям.

Листья супротивные, обычно пятилопастные, редко трёхпальчатолопастные, плотные, сидят на черешке длиной 5—13 см. Лопасти тупые, цельнокрайные или с немногими притупленными зубцами. Размеры листовой пластины: 4—17 см в длину и 4,5—10 см в ширину. Верхняя сторона листа тёмно-зелёная или светло-зелёная, слегка блестящая, а нижняя более светлая, светло-зелёная, мелкоопушённая или только с бородками в углах жилок. Осенью (в октябре) листья приобретают золотисто-жёлтую окраску.

Соцветия — конечные 15—20-цветковые прямостоячие щитковидные метёлки около 3,5 см в диаметре, с оттопыренно-волосистыми осью и цветоножками.

Цветки жёлто-зелёные, с массивным нектарным диском, распускаются почти одновременно с развёртыванием листьев, ложнообоеполые — пестичные и тычиночные на одном растении. Цветоножки коротко-мохнатые. Чашелистики продолговато-эллиптические, снаружи и по краям волосистые. Лепестки более узкие, лопатчатые, по краю волосистые. Тычинок 8, в тычиночных цветках они длиннее, в пестичных равны околоцветнику, нити тычинок голые. Завязь голая или пушистая.

В условиях Ростовской области сумма эффективных температур для начала цветения 153,1±3,1 °С, а для окончание цветения 285,0±3,4 °С.

Плод — крылатка 2—3,5 см длины и около 1 см ширины, с горизонтально распростёртыми крыльями, иногда серповидно изогнутая.

Масса 1000 семян 47—80 г.

Цветёт в течение 10—15 дней в апреле-мае после распускания листьев; плодоносит в сентябре-октябре.

Размножается семенами, даёт пнёвую поросль, а от повреждённых корней — корневые отпрыски.

Экология 
Растет в средней полосе Европейской России и сопредельных странах во втором ярусе и по опушкам широколиственных лесов, в степной зоне — в байрачных и долинных лесах, в Крыму и на Кавказе в дубовых лесах, а также по долинам рек, где достигает наибольших размеров; в горы поднимается до 1800 м абсолютной высоты.

Клён полевой не менее теневынослив, чем клён остролистный. Его поросль, самосев и деревья в сомкнутых дубовых насаждениях, с полнотой 0,9 от недостатка освещения не погибают и растут нормально. В первые десятилетия является довольно быстрорастущей породой, в условиях плато на обыкновенных черноземах по росту в высоту за этот промежуток времени не только не уступает клёну остролистному, но нередко превосходит его.

Относительно засухоустойчив; выдерживает небольшое засоление почвы. Требователен к плодородию почв. Застойного увлажнения не выдерживает. Более теплолюбив и засухоустойчив, чем клён остролистный. Зона зимостойкости USDA (4)5.

Хорошо переносит условия города, долговечен.

Болезни и вредители

Патогенные грибы 
 Taphrina acericola вызывает образование «ведьминых мётел», пятнистость и сморщивание листьев. Taphrina acerina  вызывает пятнистость листьев, «ведьмины мётлы» при заражении этим видом образуются редко.

Таксономия 
,  Species Plantarum 2: 1055–1056 . 1753.

Синонимы 
Список синонимов в алфавитном порядке:

Значение и применение 
Листья поедаются пятнистыми оленями, пригодны в корм скоту, особенно для коз.

С древних времён известен в культуре. Широко используется в ландшафтной архитектуре для одиночных и групповых посадок, живых изгородей, так как хорошо переносит стрижку. Легко переносит пересадку.

Может быть использован для выращивания бонсай.

Клён полевой в Эмилии (Италия) вместе с вязом используют для поддержки виноградных шпалер. В итальянских деревнях из него делали сельскохозяйственный инвентарь и кухонную утварь.

В Санкт-Петербурге есть столетние деревья до 16—17 м высоты, ежегодно плодоносящие; на восток от Волги известен в культуре в Уральске, плодоносит.

Древесина употребляется для поделок и используется в мебельном производстве; она хорошо полируется и довольно декоративна, хотя и не имеет отчётливой текстуры. Источник дров и древесного угля высокого качества.

Первоклассный медонос, даёт до 1000 кг нектара с гектара чистых насаждений. В годы с теплой весной выделение нектара бывает настолько обильным, что пчёлы сильных семей заливают мёдом не только магазинные надставки, но и гнездовые соты, приостанавливая тем самым откладку яиц маткой. Поэтому желательно, чтобы каждый пчеловод посадил и вырастил рядом со своей пасекой хотя бы 10—20 кленов этого вида.

Садовые декоративные формы и культивары 
Имеет много форм, различающихся между собой по окраске, форме кроны и листьев и особенностям роста:
 сорт 'Acuminatilobum'
 сорт 'Albovariegatum' — листья с большими белыми мазками, осенью — жёлтые.
 сорт 'Austriacum'
 сорт 'Carnival' — листья с широкой белой каймой, при распускании розовой, обгорают на солнце. Создан A. ван Нийнаттеном в Голландии.
 сорт 'Compactum' (или 'Nanum') — с круглой формой кроны; высота — до 2,5 метров; осенняя окраска листьев — сливочно-жёлтая.
 сорт 'Elsrijk' — особо аккуратный мелколистный сорт.
 сорт 'Evenly Red' — Отобран Тимом Уайтли в Нортхэмптоншире, Англия; выделяется богатой красной осенней окраской листьев.
 сорт 'Green Weeping' — плакучая форма; высота — до 3 метров.
 сорт 'Microphyllum' — листья меньше по размерам, чем основная форма; высота — до 3 метров.
 сорт 'Postelense' — молодые листья золотисто-жёлтые, потом зеленеют, осенью снова желтеют.
 сорт 'Pulverulentum' — листья с густым белым крапом, молодые листочки почти полностью кремовые. Издали растение выглядит зеленовато-жёлтым. Листья обгорают на солнце. Окружность куста обычно больше его высоты.
 сорт 'Queen Elizabeth' (или 'Evelyn') — быстрорастущее дерево с узкопирамидальной кроной; листья больше, чем у основной формы.
 сорт 'Red Shine' — листья коричневато-зелёные.
 сорт 'Royal Ruby' — кустарник до 4,5 метров высотой; особенно привлекателен весной, когда его листва пурпурно-красная.
 сорт 'Schwerinii' — молодая листва пурпурная, позже становится зелёной.
 сорт 'Silver Celebration' — отличается более узкой белой каймой.

В художественной литературе 
Неклен упоминается в стихотворении Константина Случевского «С клёнами неклен взрастает...» из цикла «Черноземная полоса».

Примечания

Литература

Ссылки 

Деревья России
Конскокаштановые
Флора Евразии
Медоносы
Декоративные деревья